błękit alcjański
 błękit alizarynowy
 błękit anilinowy (bawełniany, metylowy)
 błękit bromofenolowy
 błękit bromotymolowy
 błękit brylantowy FCF
 błękit brylantowy Coomassie (kumazyna)
 błękit górski
 błękit indantrenowy RS
 błękit indygowy
 błękit kobaltowy (błękit Thénarda)
 błękit królewski
 błękit metylenowy
 błękit miedziowy
 błękit mlekowy
 błękit molibdenowy
 błękit patentowy V
 błękit pruski (błękit Turnbulla, błękit paryski, błękit berliński, błękit żelazowy)
 błękit toluidynowy
 błękit tymolowy
 błękit ultramarynowy
 błękit wolframowy